Buslijn 31 (Amsterdam), vijf voormalige buslijnen in Amsterdam
 Buslijn 31 (Haaglanden), een buslijn van EBS en drie voormalige buslijnen van HTM in de regio Haaglanden, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Buslijn 31 (Rotterdam), een buslijn en twee voormalige buslijnen in de gemeente Rotterdam en Capelle aan den IJssel van de Rotterdamse Elektrische Tram
 Buslijn 31/41 (Katwijk)